Ха́сса бинт Салма́н ибн Абду́л-Ази́з А́ль Сау́д (; род. 1974, Эр-Рияд, Саудовская Аравия) — почётный председатель Ассоциации социальной ответственности в Саудовской Аравии. Единственная дочь короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Ранние годы и образование 
Хасса — единственная дочь саудовского короля Салмана. Её мать — Султана бинт Турки Аль Судайри (умерла в 2011 году), первая жена Салмана, приходившаяся ему двоюродной сестрой. Её родные братья — принцы Фахд (1955—2001), Султан (род. 1956), Ахмед (1958—2002), Абдулазиз (род. 1960) и Фейсал (род. 1970). Она является также сводной сестрой наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Она была названа Хассой в честь своей бабушки по отцовской линии, Хассы бинт Ахмед ас-Судайри.

Хотя она проучилась в Университете короля Абдул-Азиза в Джидде года, степень бакалавра английского языка и литературы она получила в Университете короля Сауда в Эр-Рияде.

Её точный возраст неизвестен, по состоянию на 2019 год ей предположительно было за 40 лет. Из-за крайней секретности никакие современные фотографии принцессы недоступны общественности.

Деятельность 
Работает преподавателем на факультете права и политических исследований Университета короля Сауда. Она публично поддерживала своего отца с того времени, как тот взошёл на саудовский престол в 2015 году. В 2016 году принцесса выступила с программной речью в Университете Аль-Ямама, восхваляя достижения саудовских женщин. Она принимала участие в деятельности Саудовской комиссии по правам человека. В 2 июне 2020 года была назначена почётным председателем Ассоциации социальной ответственности Саудовской Аравии.

Судебное преследование 
В 2016 году французский журнал «Le Point» впервые рассказал о том, что Хасса бинт Салман велела своему телохранителю Рани Саиди избить сантехника за то, что тот сфотографировал её. Мастера вызвали в квартиру на западе Парижа, чтобы он проверил сломавшуюся сантехнику. В процессе фотографирования сломанного объекта он случайно сделал снимок, на котором принцесса отражалась в зеркале. Принцесса обиделась на это и приказала своему телохранителю избить мужчину, а затем заставила его под дулом пистолета извиниться и поцеловать ей ноги, что мастер счёл крайне унизительным для себя. Ранее он работал над ванной комнатой в квартире на авеню Фош, принадлежащей королю Салману. Сантехник утверждал, что принцесса сказала: «Убейте его, собаку, он не заслуживает жизни». В 2018 году французский судья выдал ордер на арест Хассы бинт Салман Аль Сауд.

В сентябре 2019 года она была заочно осуждена за насилие с использованием оружия. Саудовская принцесса была приговорена к 10 месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере . Её телохранитель Рани Саиди был осужден за насилие, удерживание человека и кражу.

Личная жизнь 
Хасса бинт Салман вышла замуж за своего двоюродного брата Мамдуха ибн Абдул Рахмана ибн Сауда, и у них четверо детей.

Предки

Примечания 

Внучки Абдул-Азиза ибн Сауда